Canidelo peut désigner :

Toponymes

Canidelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto ;
Canidelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto.

Homonymie de toponyme